Адолф Фредерик од Шведске (Gottorf Castle, 14. мај 1710 — Стокхолм, 12. фебруар 1771) је био краљ Шведске. Био је син Christian August of Holstein-Gottorp, Prince of Eutin и Албертина Фредерика од Бадена-Дурлаха.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1710.
Умрли 1771.
Династија Холштајн-Готорп
Шведски краљеви